Verfassungskonvent (Versammlung zur Vorbereitung einer Verfassung) steht für:

 Verfassunggebende Versammlung

Beispiele

 Verfassungskonvent der Vereinigten Staaten (Philadelphia Convention): Verfassung der Vereinigten Staaten (1787)
 Nationalkonvent (Convention nationale): französische konstitutionelle und legislative parlamentarische Versammlung (1792–1795)
 Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee: Arbeitsgrundlage für das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1948)
 Europäischer Konvent: „Grundrechtekonvent“ (1999–2000), „Verfassungskonvent“ (2002–2003) und (geplante) weitere / Europäischer Konvent nach dem Vertrag von Lissabon, Art. 48
 Österreich-Konvent, Österreichischer Verfassungskonvent (2003–2005)
 Constitutional Convention (Verfassungskonvent) in Irland (2013–2014), die erste von der Regierung eingesetzte Versammlung, die Vorschläge ausarbeiten